Mescalero steht für:
 Mescalero, nordamerikanischer Indianerstamm
 Mescalero (Album), Studioalbum der Bluesrock-Band ZZ Top
 Mescalero (New Mexico), Ort im Otero County (New Mexico), USA
 Göttinger Mescalero, Pseudonym des Pamphletautors Klaus Hülbrock
 Jeff Mescalero, Pseudonym der deutschen Science-Fiction-Autors Hermann Werner Peters (1931–1984)